Суперкубок Німеччини з футболу 2012 — 3-й розіграш турніру після його відновлення (18-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру).  Матч відбувся 12 серпня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Німеччини «Боруссією» (Дортмунд) та віце-чемпіоном Німеччини «Баварією».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Німеччина
2012
2012 у німецькому спорті